Brandemolen is een buurtschap in het Venlose dorp Arcen, in de Nederlandse provincie Limburg. 

De naam is mogelijk afgeleid van brandermolen of moutmolen, ook wel ruw- of roumolen genoemd (rou betekent grof). In zo'n molen maalde men mout voor de branderijen. Enkele van deze branderijen, of brouwerijen, bestaan nog steeds: graanbranderij  De IJsvogel en Hertog Jan. Vermoedelijk refereert de naam Brandemolen in dit verband aan de Gerstkamp, die in dit gebied heeft gelegen.

De naam Brandemolen is niet uniek: ook in de gemeente Deerlijk in het Belgische West-Vlaanderen treffen we al in de 13e eeuw een Brandemolen aan.

Wijk in Venlo
Buurtschap in Limburg (Nederland)